Comtat de Dallas (Arkansas)
 Comtat de Dallas (Iowa)
 Comtat de Dallas (Missouri)
 Comtat de Dallas (Texas)
 Comtat de Dallas (Alabama)